Il singolare del Fergana Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Lukáš Lacko era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Evgenij Kirillov ha battuto in finale 6–3, 2–6, 6–2 Zhang Ze.

Teste di serie

  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)
  Brendan Evans (quarti di finale)
  Tatsuma Itō (secondo turno)
  Serhij Bubka (primo turno)

 Andrej Martin (quarti di finale)
 Noam Okun (quarti di finale)
 Evgenij Kirillov (campione)
 Ivo Klec (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Fergana Challenger 2010